Topshelf Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Rosmalen Open rozgrywany w dniach 8–14 czerwca 2015 roku w ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 537 050 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Holandii